Gustav Ecke ist der Name folgender Personen:
* Gustav Ecke (Theologe) (1855–1920), deutscher evangelischer Theologe
 Gustav Ecke (Kunsthistoriker) (1896–1971), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker, Sohn des Theologen Gustav Ecke